Verrières (Ardennes)
 Verrières (Aube)
 Verrières (Aveyron)
 Verrières (Charente)
 Verrières (Marne)
 Verrières (Orne)
 Verrières (Puy-de-Dôme)
 Verrières (Vienne)
ook:
Verrières-de-Joux, Doubs
Verrières-du-Grosbois, Doubs
Verrières-en-Forez, Loire
Verrières-le-Buisson, Essonne
gemeenten met de naam Veyrières

Zie ook 
 Les Verrières, een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Neuchâtel